Бьюли:

 Бьюли — деревня, разрушенное цистерцианское аббатство и усадьба семейства Монтегю в южноанглийском графстве Хэмпшир.
 Бьюли — тауншип в округе Маномен, Миннесота, США.
 Бьюли, Сэм (род. 1987) — новозеландский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик.
 Бьюли, Чарли (род. 1981) — британский актёр.

См. также 
 Больё